India éghajlatát az ország hatalmas területe és változatos domborzata miatt általánosítani nehéz. Az ország középső részén jórészt trópusi szavanna, a délnyugati partvidéken trópusi monszun éghajlat alakult ki, az északnyugati, Pakisztánnal határos területeken (Thár-sivatag) trópusi sivatagi, míg északon Kasmír területére és a Himalája déli lejtőinek  fölötti részeire magashegységi éghajlat jellemző.

Általános jellemzés

Évszakok 
Indiában meteorológiailag négy, valójában azonban csak három évszak van, amelyek a hőmérséklet, de különösen a csapadék alapján különíthetők el egymástól:
 a hűvös száraz évszak (tél): november végétől február végéig tart
 forró száraz évszak (nyár): márciustól májusig
 fülledt (vagy nedves) meleg esős évszak: kb. júniustól kezdődik

Hőmérséklet 
A száraz vagy hűvös évszak (tél) november végétől február végéig tart. A napi középhőmérséklet ilyenkor még északon sem száll 10 °C alá (kivéve a nagyobb magasságon levő helyeket), míg a Dekkán középső és déli részein 22-25 °C körüli, a partvidéken nagyobb részén pedig alig valamivel kevesebb, mint a nyári időszakban.

A száraz, forró évszak (márc.-május) az év legszárazabb és egyben legmelegebb része. Az égbolt derült, a hőmérő higanyszála egyes területeken (pl. a Dekkán belseje, Thár-sivatag) a déli órákban az 50 °C-ig is felkúszhat. Az országos középhőmérséklet ekkor 26-35 °C.

A nedves meleg évszak beköszöntével a hűvösebb tengeri levegő beáramlása néhány fokkal csökkenti a forróságot. Ennek ellenére ezt a párás éghajlatot sok európai ember nehezebben viseli el, mint a száraz évszakokét.

Csapadék 
Indiában a csapadék zöme a nyári monszun évszakában hullik le. A mennyisége területenként nagyon eltérő. A széllel szembenéző Nyugati-Ghátokat évi  is öntözi, a szélárnyékban fekvő Dekkán-fennsíkon csak  körül alakul, míg a Thár-sivatagban évi -nél kevesebb hull le. A Bengáli-öböl partvidékén - között változik, az Andamán-szigeteken évi közel , az ÉK-en fekvő Khasi-hegység déli lejtője pedig Földünk 2. legcsapadékosabb területe; Cserápandzsiban évi  eső hull.

Monszun 

Az indiai szubkontinens éghajlatát a trópusi monszun szabályozza. Télen a Közép-Ázsiából délre áramló hideg légtömegek a Himaláján átkelve leereszkedés közben felmelegszenek és száraz északi szélként nyomulnak tovább dél felé. Ez a téli monszun.

Májustól megfordul a szél iránya, ekkor az Indiai-óceán felől fúj a felmelegedett, csökkent légnyomású szárazföld felé. Ez a délnyugatról fújó nyári monszun, melynek betörésével kezdetét veszi a meleg, nedves évszak. A nyári monszun párával megrakott légtömegeket szállít egészen októberig a szubkontinens fölé.

A nyári monszun Mumbaiban általában június 5-én, a távolabbi Bengáliában június 15 körül kezdődik meg, és ez utóbbikor már India nagy részén esik. Gyakori az eső, de nem megszakítás nélküli. A kiegyenlítetlen vízjárású, a száraz-forró évszakban erősen megcsappant vizű folyók most sokszorosukra duzzadnak, és sok helyen áradással fenyegetnek. A júniustól általában október elejéig tartó, fokozatosan csökkenő esőzések és a nagy meleg következtében a levegő igen párás, egyfajta üvegházi éghajlat alakul ki.

Időnként előfordul, hogy a monszun késik, vagy a szokásosnál kevesebb vagy több csapadékot hoz, esetleg ki is maradhat. Példaképp Ahmadábádban mértek már egymást követő években  és  (ǃ) csapadékot is.

Köppen-osztályozás 

Wladimir Köppen az éghajlat legfőbb kifejezőjének az őshonos növényzetet tekintette. Ez alapján Indiában négy alapvető típust különböztetett meg:
 A: trópusi öv, amelyben a leghidegebb hónap középhőmérséklete is meghaladja a 18 °C-ot
 B: száraz öv, amelynek határát nem a hőmérséklet, hanem az elegendő csapadék hiánya jelöli ki
 C: meleg mérsékelt öv, amelyben a leghidegebb hónap középhőmérséklete 18 °C és -3 °C között van, rendszeres hótakaró nem keletkezik
 D: kontinentális-boreális, a szélsőségesen nagy évközi hőingadozással jellemzett öv

A csapadék eloszlásának típusa szerint három altípusra bontotta:
 száraz időszak nélkül (f), → például Cf: meleg-mérsékelt éghajlat az éven belüli egyenletes csapadékeloszlással
 száraz nyári időszakkal (s),
 száraz téli időszakkal (w).

Bevezetett más újabb földrajzi zónákat is:
 sztyepp (S), → pl. BS: száraz éghajlatú sztyepp klíma, rövid csapadékos időszakkal
 sivatag (W)

A Köppen-féle térkép betűkódjai: főöv (1. kód), csapadék (2. kód), hőmérséklet (3. kód).

Természeti katasztrófák 
Indiában a legnagyobb fenyegetést az aszály, az árvizek, a trópusi ciklonok és a hőhullámok jelentik, továbbá a himalájai területeken a lavinák a hóviharok és a földcsuszamlások.
Más ártalmak közé tartoznak a gyakori nyári porviharok, amelyek általában északról délre haladnak és nagymértékű vagyoni kárt tudnak okozni. A jégeső is gyakori, súlyos károkat okozva a termesztett növényekben.

Éghajlattáblázatok

Észak-India

Dekkán

Mumbai

Malabar-part

Tamil Nadu (Dél-India)

Bengál-öböl partja

Andamán- és Nikobár-szk.

Jegyzetek

Források 
 : Futó József-Gertig Béla: Kontinensek földrajza 1., Dél-Ázsia, 1988, Tankönyvkiadó, Budapest
 : A Föld éghajlata, Tankönyvkiadó. 1986, Budapest
 : India, 1976, Panoráma (Fodor's India 1973)

Fordítás 
 

India földrajza
Országok éghajlata